Trouvelot steht für:

Personen:
 Étienne Léopold Trouvelot (1827–1895), französischer Astronom, Illustrator und Entomologe

Krater:
 Trouvelot (Mondkrater), benannt nach Étienne Léopold Trouvelot
 Trouvelot (Marskrater), benannt nach Étienne Léopold Trouvelot